Jackson County je název 23 okresů ve Spojených státech amerických:
 Jackson County (Alabama) – okres státu Alabama
 Jackson County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Jackson County (Colorado) – okres státu Colorado
 Jackson County (Florida) – okres státu Florida
 Jackson County (Georgie) – okres státu Georgie
 Jackson County (Illinois) – okres státu Illinois
 Jackson County (Indiana) – okres státu Indiana
 Jackson County (Iowa) – okres státu Iowa
 Jackson County (Kansas) – okres státu Kansas
 Jackson County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Jackson County (Michigan) – okres státu Michigan
 Jackson County (Minnesota) – okres státu Minnesota
 Jackson County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Jackson County (Missouri) – okres státu Missouri
 Jackson County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Jackson County (Ohio) – okres státu Ohio
 Jackson County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma
 Jackson County (Oregon) – okres státu Oregon
 Jackson County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota
 Jackson County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Jackson County (Texas) – okres státu Texas
 Jackson County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie
 Jackson County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin